Les mots insperatus (masculin), insperata (féminin) et insperatum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « inattendu, inespéré ».

En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces d'animaux. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : insperatus, insperata, insperatum.

Épithète spécifique